Defy You — песня американской панк-рок группы The Offspring. Песня (а также видеоклип) была записана в 2001 году и была издана после альбома Conspiracy of One, для фильма Страна чудаков.

Это последняя песня записанная группой вместе с барабанщиком Роном Уэлти.

Список композиций

DVD версия 
Видеоклип Defy You также был издан в Complete Music Video Collection в 2005 году.

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 

 Клип

Песни The Offspring
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом